Затравленная — немой художественный короткометражный фильм 1915 года, режиссёр Петр Чардынин.
 Затравленная — американский драматический фильм 2007 года, режиссёр Дебора Кампмейер.